Tunnicliffe est un patronyme porté notamment par :

 Anna Tunnicliffe (1982-), skipper américaine ;
 Charles Tunnicliffe (1901-1979), artiste et ornithologue britannique ;
 Denis Tunnicliffe, baron Tunnicliffe (1943-), pilote et cheminot britannique ;
 Geoff Tunnicliffe, consultant canadien ;
 Ryan Tunnicliffe (1992-), footballeur anglais.